Marquette County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Marquette County (Michigan) – okres státu Michigan
 Marquette County (Texas) – okres státu Texas